Osoby o tym nazwisku:
 Bernard Uchmański – polski taternik, alpinista, himalaista i grotołaz
 Janusz Uchmański – polski biolog